Анерт — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1897—1989) — немецкий астроном